La Copa Davis 1978 fue la 67.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 8 al 10 de diciembre de 1978. Los Estados Unidos se proclamaron como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo del Reino Unido por 4 a 1.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona Este

Zona Europa A

Zona Europa B

Ronda final

Final

Enlaces externos 
Sitio Oficial de la Copa Davis

1978
Deporte en 1978